Enterprise (ônibus espacial), um dos ônibus espaciais (space shuttle) da NASA.
Star Trek: Enterprise, a telessérie da Paramount baseada no universo ficcional de Star Trek, estrelado por Scott Bakula;

Localidades

Enterprise (Alabama)
Enterprise (Kansas)
Enterprise (Mississippi)
Enterprise (Nevada)
Enterprise (Oregon)
Enterprise (Utah)
Enterprise (Virgínia Ocidental)

Navios e embarcações 
 ao USS Enterprise (CV-6), o porta-aviões da classe Yorktown;
 ao USS Enterprise (CVN-65), o primeiro porta-aviões nuclear, lançado em 1960 e ainda em serviço (2005).
 a HMS Enterprise, nome de vários navios da Marinha Real Britânica.

Naves ficcionais 

 à Enterprise (Star Trek), uma série de nove naves estelares do universo de ficção científica de Star Trek, muitas das quais ostentam o prefixo "USS" (United Space Ship ou United Star Ship).

Desambiguação